Sarah Fürlinger (geboren im 20. Jahrhundert in Wien) ist eine österreichische Verwaltungsjuristin. Als Komponistin veröffentlicht sie ihre Werke unter dem Pseudonym Zarah Lii u. a. bei Apple Music und Spotify.

Leben 
Sarah Fürlinger studierte von 2006 bis 2013 Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und beendete das Studium mit einem Bachelor- und Masterabschluss. Danach folgte ein weitere Spezialisierung im Kartellrecht „European Competition Law and Economics“ in Brüssel (Belgien) an der School of Competition. Seit 2014 ist sie Pressesprecherin und Referentin der Österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde.

Im Jahr 2016 belegte sie Kompositionskurse bei Georg Gabler, Lehrbeauftragter an der School of Technology in Wien. Nach dem Studium begann sie ihre Musik erfolgreich zu vermarkten. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.

Gesellschaftliches Engagement 

2016 gründete Sarah Fürlinger das Frauennetzwerk Music Women Austria. Ziel ist es, Frauen in der österreichischen Musikindustrie zu vernetzen. 2020 wurde Music Women Austria als "best practice" im UNESCO-Staatenbericht in der Kategorie "Diversity of Cultural Expressions" für Österreich genannt.

Weblinks 
 Website
 Kurzbiografie Global Competition Review
 https://open.spotify.com/artist/5PcIbHM7RCg2rgnLH6iOx1?si=QkA7fSScQBypl3sHcdYqrQ
 https://music.apple.com/at/artist/zarah-lii/1195712658

Einzelnachweise 

Verwaltungsjurist
Komponist
Musiker (Österreich)
Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien
Österreicher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau